

Кайракти — станційне селище, Аксуський район, Жетисуська область
 Кайракти — село, Жаксинський район, Акмолинська область
 Кайракти — аул, Каргалинський район, Актюбинська область
 Кайракти — село, Шетський район, Карагандинська область

Кайракти — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область

 Кайракти — колишній сільський населений пункт, Світлинський район, Оренбурзька область